Glory to the Brave (album), een muziekalbum van Zweedse band HammerFall
Glory to the Brave (single), een single van bovengenoemde groep